Korzybie kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Polen:
 Korzybie (Baboszewo)
 Korzybie (Kępice)
 Korzybie (Szydłowo)